Виктор Алексеев:
 Алексеев, Виктор Георгиевич (1947—2013) — советский футболист.
 
 Алексеев, Виктор Ильич (1914—1977) — советский легкоатлет.
 Алексеев, Виктор Петрович (род. 1956) — советский и российский борец (вольная борьба).
 Алексеев, Виктор Петрович (род. 1951) — российский генерал-лейтенант.
 Алексеев, Виктор (род. 1974) — киргизский футболист.